Enzmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernst Vincenz Enzmann
 Jane Enzmann